Sibajak steht für:

 Sibayak, Vulkan auf Sumatra (alte niederländische Schreibweise)
 Sibajak (Schiff), niederländisches Postschiff (1927–1959)